Неманья Обрадович (29 мая 1989, Белград) — сербский футболист, правый полузащитник.

Биография 
Воспитанник белградского клуба «Рад». В этом же клубе начал взрослую карьеру, по итогам сезона 2007/08 вместе с командой поднялся из первого дивизиона Сербии в высший. В молодые годы неоднократно уходил в аренду в клубы низших дивизионов Сербии, а также чемпионатов Македонии и Боснии. В сезоне 2013/14 был основным игроком клуба высшего дивизиона «Вождовац».

Осенью 2014 года перешёл в клуб чемпионата Греции «Керкира», но там провёл только 5 матчей. Затем играл за клубы второго дивизиона Греции «Ламия» и «Ахарнекос». Пропустив полсезона, в начале 2017 года вернулся в Сербию и выступал за «Чукарички».

В сентябре 2017 года перешёл в украинский клуб «Сталь» (Каменское). Дебютировал в высшей лиге Украины 10 сентября 2017 года в матче против «Мариуполя», проведя на поле первые 74 минуты. Свой первый гол забил во втором матче, 16 сентября против «Александрии», проигранном 1:4. Всего за три месяца сыграл 9 матчей и забил два гола в чемпионате Украины.

Весной 2018 года выступал за финскую «Хонку», а затем провёл полтора сезона в составе сербского «Спартака» (Суботица). В начале 2020 года перешёл в венгерский клуб «Кишварда».

Сыграл один матч за молодёжную сборную Сербии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Победа»
Игроки ФК «Дрина»
Игроки ФК «Срем»
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Керкира»
Игроки ФК «Ламия»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Хонка»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Кишварда»